Martina Hingis e Mary Pierce hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 6-2, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Martina Hingis /  Mary Pierce (Campionesse)
 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (terzo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (terzo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

 Laurence Courtois /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Kimberly Po /  Anne-Gaëlle Sidot (terzo turno)
 Åsa Svensson /  Émilie Loit (primo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Liezel Horn /  Laura Montalvo (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2000